Павел Сакварелидзе:
 Сакварелидзе, Павел Давидович (1882—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Сакварелидзе, Павел Михайлович (1885—1937) — грузинский советский писатель.